|}

Die über die Öresundverbindung verlaufende Bahnstrecke København–Malmö, auch Öresundbahn (, ) genannt, verbindet den Kopenhagener Hauptbahnhof mit dem von Malmö.

Fahrzeit 
Nach der Eröffnung des Citytunnels Malmö am 4. Dezember 2010 und der regulären Betriebsaufnahme am 12. Dezember 2012 dauert die Fahrt zwischen den beiden Hauptbahnhöfen zwischen 36 und 40 Minuten.

Elektrifizierung 
Die Strecke ist auf ihrer Gesamtlänge mit Einphasenwechselspannung elektrifiziert. Östlich der Öresundbrücke in Lernacken befindet sich die Systemtrennstelle zwischen dem dänischen Stromsystem mit 25 kV und einer Frequenz von 50 Hz und dem schwedischen mit 15 kV und  Hz. Westlich der Öresundbrücke auf Peberholm befindet sich der Übergang zwischen der dänischen und schwedischen Version der Zugbeeinflussung ATC.

Zugbetrieb 
Den Öresundståg genannten Nahverkehr über die Öresundbrücke sowie den InterCity-Verkehr Kopenhagen-Ystad (mit Anschluss zu den Fähren nach Bornholm) betrieb seit dem 10. Januar 2009 DSB First mit Zügen vom Typ X31K/ET. DSB First war ein Tochterunternehmen der Dänischen Staatsbahnen und der britischen FirstGroup.

Die schwedische SJ setzt X2-Züge im Verkehr Stockholm – Kopenhagen und mit den dänischen ET baugleiche Triebzüge der Reihe X31K zwischen Göteborg C und Kopenhagen ein.

Im Güterverkehr setzen DB Cargo Scandinavia Zweisystemlokomotiven der Baureihen EG und 185 und HectorRail ebenfalls Lokomotiven der Bauart TRAXX, die mit der Reihenbezeichnung 241 verkehren, ein.

Am 11. Dezember 2011 wurde DSB First mit der Übernahme der schwedischen Strecken durch Veolia in DSB Øresund umbenannt.

Die Bahnstrecke zwischen København H und Københavns Lufthavn Kastrup ist nach Einschätzung von Banedanmark ein überlasteter Schienenweg.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke im Königreich Dänemark
Internationale Bahnstrecke
Bahnstrecke in Skåne län